Sfântul Nicolae se poate referi la:

Nicolae, episcop de Mira (sec. al IV-lea), sărbătorit pe 6 decembrie
Sânnicolau Mare, oraș în județul Timiș.
Nicolae, patriarhul Constantinopolului.
Nicolae, papă al Romei.
Nicolae din Mezov, neomartir.